

Persone
 Francesco Maria Gatteschi (...-fl. XVIII secolo) – architetto italiano
 Giuseppe Gatteschi (1865-1935) – disegnatore italiano
 Luigi Gatteschi (1923-2007) – matematico italiano
 Piera Gatteschi Fondelli (1902-1985) – generale italiana

Altro
 Palazzo Gatteschi – edificio di Pistoia